По́ммеренке () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Поммеренке, Генрих (1937—2008) — немецкий серийный убийца и насильник.
 Поммеренке, Юрген (род. 1953) — восточногерманский футболист, немецкий футбольный тренер.